Les championnats du monde de tennis de table par équipes 2008, cinquante-troisième édition des championnats du monde de tennis de table et quatrième dédiée aux équipes, ont lieu du 24 février au  à Canton, en République populaire de Chine. Les tournois masculin et féminin sont tous deux remportés par la République populaire de Chine.

Messieurs

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Roumanie, 3. Autriche, 4. Italie, 5. Croatie, 6. Belgique
Groupe B: 1. Corée du Sud, 2. Taipei chinois, 3. République tchèque, 4. Suède, 5. Hongrie, 6. Pologne
Groupe C: 1. Japon, 2. Allemagne, 3. Russie, 4. Serbie, 5. Slovaquie, 6. France
Groupe D: 1. Hong Kong, 2. Singapour, 3. Danemark, 4. Biélorussie, 5. Espagne, 6. Grèce

Phase finale 

Équipe championne :  : Ma Lin, Wang Hao et Wang Liqin

Équipe finaliste :  : Lee Jung-woo, Joo Se-hyuk et Ryu Seung-min

Dames

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. États-Unis, 3. Croatie, 4. Corée du Nord, 5. Russie, 6. Suède
Groupe B: 1. Singapour, 2. Hongrie, 3. Roumanie, 4. Taipei chinois, 5. Ukraine, 6. Pologne
Groupe C: 1. Hong Kong, 2. Allemagne, 3. Autriche, 4. Biélorussie, 5. Thaïlande, 6. Espagne
Groupe D: 1. Japon, 2. Corée du Sud, 3. Pays-Bas, 4. Italie, 5. France, 6. République tchèque

Phase finale 

Équipe championne :  : Guo Yue, Zhang Yining et Wang Nan

Équipe finaliste :  : Li Jiawei, Feng Tianwei et Wang Yuegu

2008
Tennis de table par équipes
Tennis de table par équipes 2008
Monde par équipes 2008
Monde par équipes
Sport en Chine en 2008
Sport en février 2008
Sport en mars 2008